Зо́мби может означать:
 Зомби — оживший мертвец, не способный мыслить, существующий только для того, чтобы исполнять приказы своего создателя.
 «Зомби» () — американский музыкальный фильм Пола Хоэна 2018 года.
 «Зомби 2» () — итальянский фильм ужасов 1979 года режиссёра Лючио Фульчи.
 «Зомби 2» () — американский музыкальный фильм Пола Хоэна 2020 года.
 «Зомби 3» () — итальянский фильм ужасов 1988 года режиссёра Лючио Фульчи.
 «Зомби 3» () — американский музыкальный фильм Пола Хоэна 2022 года.
 «Зомби» — самиздатовский рок-журнал, издававшийся в Москве с 1984 по 1992 год Натальей «Кометой» Комаровой.
 «Зомби» — песня хард-рок группы «Ария».
 «Зомби» — песня ирландской рок-группы «The Cranberries».
 «Зомби» — шестой альбом российской рок-группы «Крематорий».
 Зомбирование — применение манипулятивных методов при попытке изменить мышление, поведение, верования, эмоции или процесс принятия решений человека помимо его воли и желания.
 Компьютер-зомби — компьютер, используемый третьим лицом без ведома владельца.
 Процесс-зомби — состояние процесса в Unix-системе, завершившего своё выполнение, но не передавшего родительскому процессу кода завершения.

Кинофильмы 
 «Чума зомби» — британский фильм ужасов 1966 года.
 Вариант «Зомби» — советский фильм 1985 года режиссёра Евгения Егорова.

См. также 
 Роб Зомби
 Шери Мун Зомби
 Оседакс ( — «черви-зомби»)